Anže Ulčar, slovenski hokejist, * 20. julij 1979, Bled.

Ulčar je profesionalno kariero začel pri klubu HK Sportina Bled, jo nadaljeval pri HDD Olimpija, KHL Medveščaku in HK Slaviji, od sezone 2007/08 do upokojitve po sezoni 2010/11 pa je branil za HK Triglav Kranj.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.31
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 25
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 7
|
|
|
|
|
| 2.30
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 16
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.92
| .838
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 25
| 0
| 0
| 0
| 10
| 3.40
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 19
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 14
| 16
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.38
| .927
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.75
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 26
| 0
| 0
| 0
| 8
| 2.64
|
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.54
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 28
| 28
| 0
| 0
| 0
| 45
| 3.08
|
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.00
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 26
| 33
| 0
| 0
| 0
| 31
| 2.29
|
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.33
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 6
|
|
|
|
|
| 1.25
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 4.33
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.76
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 4.10
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 20
|
|
|
|
|
| 3.16
| .902
|
| 2
|
|
|
|
|
| 3.00
| .898
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
|
|
|
|
|
| 3.30
| .909
|
| 3
|
|
|
|
|
| 3.79
| .876
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Triglav Kranj
Blejski športniki